Kish (Iran); een Iraans eiland in de Perzische Golf
Kish (Irak); een belangrijke stad van het oude Soemer
Kish (Bijbel); de vader van Saul